Cordova (Cebu), een gemeente in de provincie Cebu (Filipijnen)
 Córdoba (Spanje), een stad in Andalusië in het zuiden van Spanje, soms ook Cordova genoemd

Verenigde Staten
 Cordova (Alabama), een plaats in Alabama in de Verenigde Staten
 Cordova (Alaska), een plaats in Alaska in de Verenigde Staten
 Cordova (Illinois), een plaats in Illinois in de Verenigde Staten
 Cordova (Maryland), een plaats in Maryland in de Verenigde Staten
 Cordova (Nebraska), een plaats in Nebraska in de Verenigde Staten
 Cordova (South Carolina), een plaats in South Carolina in de Verenigde Staten